Безіменна — річка  в Україні, у Тульчинському  районі  Вінницької області, права притока Сільниці  (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 10 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.  Площа басейну 43,4 км².

Розташування 
Бере  початок у селі Шура-Копіївська. Тече переважно на північний схід через Гуральню і у Зарічному впадає у річку Сільницю, праву притоку Південного Бугу.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 170 с. 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Тульчинського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви